En Pologne, Owczarnia peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Owczarnia, un village dans le powiat de Kraśnik,
 Owczarnia, un village dans le powiat d'Opole Lubelskie.

dans la voïvodie de Mazovie
 Owczarnia, un village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Owczarnia, un village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Owczarnia, un village dans le powiat d'Elbląg,
 Owczarnia, un village dans le powiat d'Iława,
 Owczarnia, un village dans le powiat de Kętrzyn,
 Owczarnia, un village dans le powiat d'Olsztyn.